Autumn de Wilde – fotografa e regista statunitense
 Björn De Wilde – calciatore belga
 Brandon De Wilde – attore statunitense
 Edy de Wilde – direttore di musei, curatore e collezionista d'arte olandese
 Étienne De Wilde – ex ciclista su strada e pistard belga
 Filip De Wilde – ex calciatore belga
 Pascal de Wilde – ex calciatore belga